Schloss Herrenchiemsee ist der Name zweier Bauwerke auf der Herreninsel im Chiemsee: 
 das aus einem Kloster hervorgegangene alte Schloss Herrenchiemsee, siehe Kloster Herrenchiemsee
 das unter Ludwig II. gebaute Neue Schloss, siehe Neues Schloss Herrenchiemsee